Off the Wall може значити:

 «Off the Wall» — студійний альбом Майкла Джексона.
 «Off the Wall» — пісня з альбому.
 Off the Wall Productions — професійна театральна компанія у Вашингтоні.